Springer steht für:

 Springer-Verlag
 Springer (Schach), Figur beim Schachspiel
 Springer (Arbeitnehmer), flexibel einsetzbare Arbeitskraft ohne feste Aufgabe oder Arbeitsplatz
 Springer (Familienname)
 Springer (Schüler), leistungsstarker Schüler, der ein Unterrichtsjahr überspringt
 Springer (Taktarbeit), vor allem bei Fließbandfertigung in Pausen der Taktarbeiter
 Springmesser, österreichische Bezeichnung
 Mittlerer Ladungsträger (Sd.Kfz. 304) Springer, deutscher Zwergpanzer im Zweiten Weltkrieg

 HMS Springer (P265), U-Boot der britischen Royal Navy (1944)
 Springer Motor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Geografie:
 Springer (New Mexico), Ort im Colfax County
 Springer (North Dakota), Ort
 Springer (Oklahoma), Ort
 Springer Mountain (1148 m), Berg der Blue Ridge Mountains (USA)
 Springer Peak, Felsgipfel im Ellsworthland, Antarktika
 Springer Township – mehrere

 Der Springer steht für:
 Der Springer (Märchen), Kunstmärchen von Hans Christian Andersen
 Ludwig der Springer (1042–1123), Graf in Thüringen

Siehe auch:
 Springer Spaniel
 Die Springer
 Springen